Сухарда () — чешская фамилия. Известные носители:

 Сухарда, Войтех (1884—1968) — чешский скульптор.
 Сухарда, Станислав (1866—1916) — чешский скульптор.